Osoby o tym nazwisku:
 Gregory Petty – amerykański siatkarz
 Lori Petty – amerykańska aktorka filmowa
 Richard Petty – amerykański kierowca wyścigowy
 Tom Petty – amerykański muzyk southernrockowy